Tiso kan syfta på:

Jozef Tiso (1887–1947), en slovakisk politiker
Tiso (djur) – ett släkte av spindlar